

W Polsce 
 Sokoły – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Sokoły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Sokoły – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Sokoły – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski
 Sokoły – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Sokoły – gmina
 Sokoły – gromada
 Sokoły – stacja kolejowa w powyższej miejscowości
 Sokoły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Sokoły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Miejscowości na Litwie 
 Sokoły – wieś na Litwie, w gminie solecznickiej

Miejscowości na Białorusi 
 Sokoły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
 Sokoły – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Bastuny
 Sokoły – wieś obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilja.

W sztuce 
 Sokoł – opera D. Bortnianskiego

Zobacz też 
 sokół
 Sokoły-Jaźwiny
 Sokoły-Jeziorno
 Hej, sokoły